Чернореченское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Чернореченское сельское поселение — входит в Киквидзенский район

Ивановская область
 Чернореченское сельское поселение — входит в Ивановский район

Рязанская область
 Чернореченское сельское поселение — входило в Сапожковский район

Челябинская область
 Чернореченское сельское поселение — входило в Троицкий район